Julius Jolly kan syfta på följande personer:

* Julius Jolly (1823–1891), badensisk politiker, statsminister och regeringschef
 Julius Jolly (1849–1932), tysk indolog